Austria:
 Blindenmarkt – dzielnica gminy Schleißheim w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land
 Blindenmarkt – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk